Deux croiseurs de la marine impériale russe, soviétique ou russe ont porté le nom d'Otchakov : 
 l'Otchakov, un croiseur protégé de la classe Bogatyr lancé en 1902 et démantelé en 1933 ;
 l'Otchakov, un croiseur lance-missiles de la classe Kara lancé en 1971 et coulé volontairement le 5 mars 2014.

Otchakov